Михаил Иванович Кирсанов (1 сентября 1929 — 23 января 2008) — шлифовщик Киржачского завода автотракторной осветительной арматуры «Автосвет» (г. Киржач), Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в деревне Поляна (ныне — Думиничского района Калужской области).

Окончил школу рабочей молодёжи и машиностроительный техникум. С 1949 года более 50 лет работал шлифовщиком в ремонтно-механическом цехе завода «Красный Октябрь» (с 1992 — ОАО «Завод Автосвет») в городе Киржач Владимирской области. За трудовые достижения награждался орденом Ленина, присвоено звание Героя Социалистического труда.

Избирался делегатом XXIV (1971) и XXVII (1986) съездов КПСС, депутатом Киржачского райсовета.

В 2000 году вышел на пенсию.

Почётный гражданин г. Киржач и Киржачского района.

Награды 
 Орден Ленина (1966)
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда и орден Ленина (1974)

Примечания

Источники 
 
 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. — Изд. Верховного Совета СССР, 1974. — Т. 37, Вып. 1—26.
 

Родившиеся в Думиничском районе
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Почётные граждане Киржача
Почётные граждане Киржачского района